Сальзигутово — название населённых пунктов в России:

 Сальзигутово — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Сальзигутово — деревня в Мечетлинском район Башкортостана.